LKI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mn/superior Lakeside Usaf, Duluth (Minnesota), Stati Uniti
 lki – codice ISO 639-3 della lingua laki